Thioub ist der Familienname folgender Personen:

 Ibrahima Thioub (* 1955), senegalesischer Historiker
 Sada Thioub (* 1995), senegalesisch-französischer Fußballspieler